San Leonardo (heilige)
San Leonardo (Nueva Ecija), een gemeente in de Filipijnse provincie Nueva Ecija
San Leonardo (rivier), een rivier in Sicilië
San Leonardo (Udine), een gemeente in de Italiaanse provincie Udine
San Leonardo de Yagüe, een gemeente in de Spaanse provincie Soria
Sankt Leonhard in Passeier (Italiaans: San Leonardo in Passiria), een gemeente in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol
San Leonardo di Cutro, een plaats  in de Italiaanse gemeente Cutro.
 San Leonardo da Porto Maurizio, een kerk in Rome
 San Leonardo (metrostation), een metrostation in de Italiaanse stad Milaan